Ана Конюх из Хорватии — победительница турнира.

Общая информация 
Выиграв австралийское соревнование Ана Конюх прервала 59-турнирную серию без титулов представительниц Хорватии на соревнованиях этой серии. До Аны последний титул европейскому государству принесла Елена Костанич в 1998 году, также выигравшая австралийский турнир. Для Конюх мельбурнский титул становится третьим подряд на крупных соревнованиях старшего юниорского тура: до этого ей покорились Eddie Herr International и Orange Bowl.

Посев 

  Юлия Путинцева (Отказ)
  Катерина Синякова (Финал)
  '''Ана Конюх (Титул)
  Антония Лоттнер (Четвертьфинал)
  Сюй Цзинвэнь (Третий раунд)
  Кэрол Чжао (Второй раунд)
  Анна Данилина (Третий раунд)
  Элизе Мертенс (Четвертьфинал)
  Кристина Макарова ''(Первый раунд)

<li>  Анетт Контавейт (Полуфинал)
<li>  Беатрис Аддад Майя (Второй раунд)
<li>  Барбора Крейчикова (Четвертьфинал)
<li>  Кэти Данн (Третий раунд)
<li>  Эрин Рутлифф (Первый раунд)
<li>  Александра Кик (Третий раунд)
<li>  Александра Корашвили (Второй раунд)
<li>  Илка Чореги (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия